

Persone 
 François Valentijn (1666-1727) – politico, storico e scrittore olandese
 Jahri Valentijn (1984) – calciatore olandese
 Jos Valentijn 1952) – ex pattinatore su ghiaccio olandese
 Marinus Valentijn (1900-1991) – ciclista olandese

Altro 
 Valentijn – variante in olandese del nome proprio di persona maschile Valentino
 Valentijn – film documentario olandese del 2007